Zebraschnecke steht für:
 Melonenschnecke (Melo melo) oder Zebraschnecke (nach dem schwarz-weiß gestreiften Mantel und Fuß der Schnecke)
 Zebrarennschnecke, Name mehrerer Arten der Kahnschnecken (Neritidae) mit schwarz-weiß oder schwarz-orange gestreiftem Schneckenhaus
 Zebraschnecke, Name einer  Landlungenschnecke aus der Familie der Vielfraßschnecken mit kegelförmig-bauchigem Gehäuse.